Serf peut désigner :

Nom commun 
 Serf, quiconque est tenu par la loi, la coutume ou un accord, de vivre et de travailler sur une terre appartenant à une autre personne et de fournir à cette autre personne, contre rémunération ou gratuitement, certains services déterminés, sans pouvoir changer sa condition.

Patronyme 

 Monique Serf, mieux connue sous le nom de scène de Barbara (1930 - 1997).
Patronyme français